Tecolutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tecolutla (kommun), Veracruz, 
Tecolutla, Veracruz, 
 Tecolutla, Guerrero,